Yevguenia Nikoláievna Sínskaya (translitera al cirílico Евге́ния Никола́евна Си́нская;1889 - 1965) fue una botánica, genetista, taxónomo, fitomejoradora, ecólogo, especialista en plantas de cultivo rusa.

En Moscú completó la escuela de niñas adicionales, el octavo grado. La joven tenía un gran deseo de ir a la universidad y obtener una educación superior. Pero mientras que las mujeres tuvieron que luchar por la educación superior en igualdad de condiciones con los hombres y con dificultad increíble para hacer su camino a través de las prohibiciones y las restricciones legislativas. En las instituciones regulares de educación superior de una mujer aún no ha sido tomada. En 1863 la Carta de las mujeres el acceso de la universidad a las universidades no se ha resuelto y está obligando a algunos de ellos van a estudiar en el extranjero.

Dado que las mujeres no se les dio certificado de alta matrícula escolar, después de una formación externa e independiente aprobó los exámenes en el gimnasio de Smolensk y recibió un certificado de madurez que le permitió inscribirse en un excepcional Instituto Agrícola de Moscú (MSKHI). Se educó en ese Instituto de forma intermitente durante nueve años. Durante ese período trabajó en varios lugares - en el Bezenchuk (1910) y en Novozybkov (1915-1916) en las Estaciones Experimentales del MSKHI, y trabajó en el Departamento de Turkestán (1917). Participó en expediciones botánicas a Asia Central, Polesie y otras partes del país.

En 1921, por invitación de Nikolái Vavílov fue a trabajar en el Departamento de Botánica Aplicada y en el Comité de Selección del Comisariado del Pueblo de científicos de Agricultura de la RSFSR, sobre la base de la cual fue organizada la Unión Instituto de Botánica Aplicada y nuevos cultivos, y luego se transformó en el Instituto de la Industria de las Plantas.

Algunas publicaciones 
 О полевых культурах Алтая (Краткий очёт о поездке летом 1924 г. (campo de los cultivos de Altai (Otchet breve en un viaje en el verano de 1924). Тр. по прикл. ботан. и селекции 1924-1925. В. 1. Т. 14 С. 359-376

 Краткий очерк сельскохозяйственного растениеводства в Японии (по данным поездки в Японию в 1928 г. (Breve bosquejo de los cultivos agrícolas en Japón (de acuerdo con un viaje a Japón) // Тр. по прикл. ботан. и селекции. — 1930. — В. 5. — Т. 22. — С. 217-283

 О задачах прикладной фитоэкологии // Тр. по прикл. ботан. и селекции (Sobre los problemas de la ecología aplicada / proc /. en Appl. bot. y la selección). 1932. В. Сер. 9, Ч. (1 ): 255-275

 Экологическая система кормовых растений (Los sistemas ecológicos de las plantas hospederas). Тр. по прикл. ботан. и селекции. 1933. Прилож. 62 : 43

 Селекция кормовых трав // Теоретические основы селекции растений (Cría gramíneas forrajeras / base / teórico de las obtenciones vegetales). М.; Л., 1935 ( 2 ): 587-658

 Люцерна в настоящем и будущем // Селекция и семеноводство (Alfalfa en el presente y el futuro / / Cultivo y Producción de Semillas). 1937. (5 ): 54-58

 К вопросу о растительной конституции и выражающих её признаках // Журн. общ. биологии. — 1946. — В. № 2. — Т. 7. — С. 147-160

 Классификация льна как исходного материала для селекции и его эволюции // Сб. работ по биологии развития и физиологии льна. — М.: 1954. — С. 45-102

 Происхождение пшеницы // Проблемы ботаники. — М.; Л.: 1955. — Т. 2. — С. 5-73

 Важнейшие дикорастущие кормовые растения Северного Кавказа // Тр. по прикл. ботан., генетике и селекции. — 1960. — В. 3. — Т. 33. — С. 149-204

 Об общих закономерностях эколого-географической изменчивости состава популяций дикорастущих и культурных растений // Тр. по прикл. ботан., генет. и селекции. — 1964. — В. 2. — Т. 36. — С. 3-13

 Историческая география культурной флоры (На заре земледелия). — Л.: Колос. Ленингр. отд-ие, 1969. — С. 480

 Актуальные вопросы генетики популяций (тезисы к докладу на Всесоюзной конференции по овощным культурам. Ленинград, 17 января, 1961 г.) // Бюл. ВИР. — 1991. — В. 216. — С. 9-10

 Проблемы популяционной ботаники // Сб. трудов. — Екатеринбург: УрО РАН, 2002. — Т. 1: 196

 Проблемы популяционной ботаники // Сб. трудов. — Екатеринбург: УрО РАН, 2003. — Т. 2: 403

 Экспедиция на Южный Алтай // Ботанические исследования Сибири и Казахстана. — Барнаул: 2004. — В. 10: 126-136

 Экспедиция в Японию // Ботанические исследования Сибири и Казахстана. — Барнаул — В. 11: 129-157. Т. 2005

 Синская Е. Н., Борковская В. А. К познанию популяций дикорастущей кавказской ржи // Тр. по прикл. ботан., генет. и селекции. — 1964. — В. 2 ( 36): 140-179

 Синская Е. Н., Воробьева Ф. М. Анализ популяций озимых пшениц в процессе переделки их в сорте с яровым образом жизни (Análisis de las poblaciones de trigo de invierno en el proceso de rehacer ellos en el grado con el estilo de vida verano). Проблема популяций у высших растений. — Л.: 1961. В. 1: 106-140

 Синская Е. Н., Щенкова М. С. Распределение диких плодовых и ягодных растений по основным вертикальным полосам Кавказа (distribución de MS de frutos silvestres y plantas de la baya de las rayas verticales principales de la región del Cáucaso)'' // Тр. по прикл. ботан., генет. и селекции. — 1934.. — В. Сер. 8. № 2. — С. 3-33

Notas

Enlaces externos 

Botánicos de Rusia del siglo XX
Ecólogos de Rusia
Agrostólogos
Genetistas de Rusia
Taxónomos de Rusia
Orden de Lenin
Fallecidos en San Petersburgo